Vesti ist der Familienname folgender Personen:
 Frederik Vesti (* 2002), dänischer Automobilrennfahrer
 Walter Vesti (* 1950), Schweizer Skirennfahrer

Vesti (slawisch „Nachrichten“) bezeichnet:
 Vesti, serbischsprachige Zeitung
 Vesti (Israel), russischsprachige Zeitung in Israel
 Vesti (Bulgarien), bulgarische Zeitung
 Vesti (TV), russischer Fernsehsender

Siehe auch:
 Westi